Die Saison 2006/07 der Volleyball-Bundesliga begann am 16. September 2006 und endete am 5. Mai 2007. Der VfB Friedrichshafen wurde zum achten Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:
SCC Berlin
GSVE Delitzsch
evivo Düren
SG Eltmann
VfB Friedrichshafen
Netzhoppers Königs Wusterhausen
VC Leipzig
Moerser SC
TV Rottenburg
Develey Unterhaching
VC Olympia Berlin
SV Bayer Wuppertal

Als Titelverteidiger trat der VfB Friedrichshafen an. Da Leipzig mit dem VC Markranstädt fusionierte, rückte Delitzsch nach. Königs Wusterhausen und Rottenburg kamen ebenfalls aus der zweiten Liga. Der VC Olympia Berlin, in dem die deutsche Jugendnationalmannschaft versammelt ist, spielte gewissermaßen „außer Konkurrenz“, weil die Ergebnisse zwar wie alle anderen zählten, die Mannschaft aber von den Play-off-Spielen und der Entscheidung um den Abstieg ausgeschlossen war.

Saisonverlauf 
Friedrichshafen gab bei der 2:3-Heimniederlage gegen Berlin die einzigen Sätze in eigener Halle ab und qualifizierte sich als Tabellenführer für die Playoffs. Vizemeister Düren belegte wie im Vorjahr den zweiten Platz in der Hauptrunde. Von den drei Aufsteigern schaffte Königs Wusterhausen den Klassenerhalt, während der Rottenburg und Delitzsch in die zweite Liga zurückkehren mussten.

Im Viertelfinale reichten dem VfB, Düren und Berlin zwei Spiele in der Best-of-Three-Serie, während Unterhaching sich erst im Entscheidungsspiel gegen Wuppertal durchsetzte. Damit qualifizierten sich die gleichen vier Mannschaften wie im Vorjahr für das Halbfinale. Dort kam es zum dritten Mal in Folge zum Duell zwischen Düren und Berlin, das evivo erneut für sich entscheiden konnte. Dem SCC wurde schließlich Dritter. In der Finalserie gelang Düren gegen Friedrichshafen kein Satzgewinn. Somit schaffte der VfB, der zuvor bereits den DVV-Pokal und als erste deutsche Mannschaft die Champions League gewonnen hatte, das Triple.

Statistik

Hauptrunde

Abschlusstabelle der Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Ranglisten 2007 und „Best of 20 Jahre“ (PDF-Datei; 301 kB)

2006/07
Volleyballsaison 2006/07